Om, vem dos vedas, como uma palavra sancrista, significa avati raksati
 .om, código TLD na Internet para o Omã
 Olympique de Marseille, um clube de futebol francês
 Onda média, uma banda de rádio compreendida entre as frequências de 300 kHz e 3000 kHz
 Heliópolis (Egito), uma cidade antiga no Egito, a partir de uma transliteração de seu nome na língua do antigo Egito.
 Om (álbum), um álbum de estúdio do músico de jazz John Coltrane
 3 (álbum), o terceiro álbum de estúdio da banda Soulfly
 Om Records, uma gravadora americana
 Rede OM, extinta emissora de televisão brasileira pertencente as Organizações Martinez
 Ordem dos Médicos

Desambiguações de siglas